USS Glacier — назва низки кораблів ВМС США.

 USS Glacier (AF-4) — корабель постачання, збудований у 1891 році під назвою «SS Port Chalmers». У 1899 році придбаний ВМС США. Бра участь у іспансько-американській та Першій світовій війнах. Проданий на злам у 1922 році.
 USS Glacier (CVE-33) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Atheling (D51)».
 USS Glacier (AK-183) — вантажне судно США типу «Alamosa». Збудоване у 1944 році. Продане у 1946 році. Розібране у 1970 році.
 USS Glacier (AGB-4) — криголам, збудований у 1954 році. У 1966 році переданий Береговій охороні США. Розібраний у 2012 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни